De Texaco Cup 1970/71 was de eerste editie van deze Brits-Ierse voetbalcompetitie. Het toernooi werd gewonnen door Wolverhampton Wanderers uit Engeland, dat in de finale won van Heart of Midlothian uit Schotland.

Deelnemers

Aan de eerste editie van de Texaco Cup deden zestien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor Europees voetbal. Engeland en Schotland leverden elk zes deelnemers, Noord-Ierland en Ierland hadden twee deelnemende clubs. Deelname werd bepaald op basis van de competitiestanden van het voorgaande seizoen.

Toernooi-opzet
De zestien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er verlengd en, indien nodig, strafschoppen genomen. De zes Engelse en Schotse ploegen speelden in de eerste ronde tegen elkaar, net als de twee Noord-Ierse en Ierse ploegen. De twee (Noord)-Ierse winnaars troffen vervolgens elkaar in de kwartfinales, net als de zes winnende clubs uit Engeland en Schotland.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 14–17 september (heen) en op 28 september – 1 oktober(terug).

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 19 en 21 oktober (heen) en op 3 en 4 november (terug).

{{Tabelrij wedstrijd 2|Tottenham Hotspur FC|EN|4 - 5|Motherwell FC'|XS|3 - 2|1 - 3}}

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 1 en 16 december 1970 (heen) en op 3 en 23 maart 1971 (terug).

|}

Finale Wolverhampton Wanderers FC wint met 3–2 over twee wedstrijden.''

Trivia
 Dit was vanuit Schots oogpunt de beste editie van de Texaco Cup: het was het enige seizoen waarin er twee Schotse ploegen in de halve finale stonden, het enige seizoen dat er vier Schotse ploegen een ronde verder kwamen en tevens het enige seizoen dat de Schotse ploegen meer Engelse ploegen uitschakelden dan vice versa (van de negen ontmoetingen tussen een Engelse en een Schotse ploeg werden er vijf gewonnen door de Schotten).
 Eindwinnaar Wolverhampton Wanderers speelde tijdens elke ronde de eerste wedstrijd uit en de tweede wedstrijd thuis. Dit was de enige editie waarin de uiteindelijke kampioen tijdens geen enkele ronde als eerste thuis speelde.
 Finalist Heart of Midlothian verloor in de eerste ronde hun uitduel tegen Burnley met 3–1, maar kwalificeerde zich alsnog voor de kwartfinale door thuis met 4–1 te winnen. Dit was de eerste keer (van drie in totaal) dat een ploeg over twee duels won, terwijl ze het eerste duel met meerdere doelpunten verschil hadden verloren.

Texaco Cup